Kristýna Saská (25. prosince 1505, Drážďany – 15. dubna 1549, Kassel) byla hesenská lankraběnka. V letech 1547–1549 byla hesenskou regentkou.

Narodila se jako dcera saského vévody Jiřího a Barbory Jagellonské. Jejími prarodiči ze strany otce byli Albrecht III. Saský a Zdenka Česká. Prarodiči ze strany matky byli Kazimír IV. Jagellonský a Alžběta Habsburská.

Dne 11. prosince 1523 se v Kasselu provdala za Filipa I. Hesenského. Měli spolu 10 dětí. Manželství bylo uzavřeno, aby došlo ke spojenectví mezi Hesenskem a Saskem a bylo nešťastné. Filip prohlašoval, že je jí znechucen a podělí se s ní o lože jen z povinnosti.

Filip byl bigamista, zatímco byl ženatý s Kristýnou, měl také devět dětí se svou morganatickou manželkou, Margarethe von der Saale. Nicméně, Saalová nebyla nikdy viděna u dvora. Během Filipovy nepřítomnosti a zajetí v letech 1547–1549, byla Kristýna regentkou společně se svým synem.

Potomci 
 Anežka Hesenská (31. května 1527 – 4. listopadu 1555),
 ⚭ 1541 Mořic Saský (21. března 1521 – 9. července 1553), saský vévoda a kurfiřt, padl v bitvě u Sievershausenu
 ⚭ 1555 Jan Fridrich II. Saský (8. ledna 1529 – 19. května 1595), saský vévoda
 Anna Hesenská (26. října 1529 – 10. července 1591), ⚭ 1544 falckrabě Wolfgang Falcko-Zweibrückenský (26. září 1526 – 11. června 1569)
 Vilém IV. Hesensko-Kasselský (24. června 1532 – 25. srpna 1592), lankrabě Hesenska-Kasselska, ⚭ 1566 Sabina Württemberská (2. července 1549 – 17. srpna 1581)
 Filip Ludvík (29. června 1534 – 31. srpna 1535)
 Barbara Hesenská (8. dubna 1536 – 8. června 1597)
 Ludvík IV. Hesensko-Marburský (27. května 1537 – 9. října 1604),
 ⚭ 1563 Hedvika Württemberská (15. ledna 1547 – 4. března 1590)
 ⚭ Marie, hraběnka z Mansfeldu
 Alžběta Hesenská (13. února 1539 – 14. března 1582), ⚭ 1560 Ludvík VI. Falcký (4. července 1539 – 22. října 1583), falcký kurfiřt
 Filip II. Hesensko-Rheinfelský
 Kristýna Hesenská
 Jiří I. Hesensko-Darmstadtský

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Hesenští
Hesenské lankraběnky
Regentky
Narození v roce 1505
Narození 25. prosince
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1549
Úmrtí 15. dubna
Úmrtí v Kasselu
Ženy